Yellow Submarine () — название нескольких произведений искусства:
 Yellow Submarine (песня) — песня The Beatles, впервые вышедшая в 1966 году на альбоме Revolver и в виде сингла.
 Жёлтая подводная лодка (мультфильм) — музыкальный мультипликационный фильм, снятый в 1968 году по мотивам и на основе творчества The Beatles.
 Yellow Submarine (альбом) — одиннадцатый альбом The Beatles, вышедший в 1969 году, является звуковой дорожкой для одноимённого мультфильма. В альбом вошли шесть песен The Beatles, а также семь симфонических пьес, написанных специально для мультфильма продюсером группы Джорджем Мартином.
 Yellow Submarine Songtrack — альбом-сборник, вышедший в 1999 году одновременно с релизом мультфильма на DVD. Альбом представляет гораздо более полный набор песен The Beatles, прозвучавших в мультфильме (пятнадцать), но в него не вошли инструментальные пьесы Джорджа Мартина. Для выпуска этого альбома песни подверглись специальному цифровому ремастерингу, чего не происходило с другими CD-изданиями альбомов The Beatles до 2009 г.
 Коммуна имени Жёлтой Подводной Лодки — один из самых известных очагов контркультуры хиппи в СССР, организованный в 1974 году Игорем Мальским с университетскими друзьями и названный честь песни The Beatles. В 1978 году коммуна была репрессирована КГБ, на квартире Мальского был проведён обыск, а сам он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

 Жёлтая подводная лодка () — прозвище испанских футбольных клубов «Вильярреал» и «Кадис», данные в честь песни The Beatles.